Willem I Frederic (n. 24 august 1772 - d. 12 decembrie 1843) a fost principe de Orania, primul rege al Țărilor de Jos și primul Mare Duce de Luxemburg.

Biografie
Părinții regelui Willem I au fost ultimul Statthalter Willem al V-lea, Prinț de Orange și soția acestuia, Prințesa Wilhelmina a Prusiei. Până în 1813, Willem a fost cunoscut ca Willem al VI-lea, Prinț de Nassau-Dietz, Prinț de Orania. La Berlin la 1 octombrie 1791 Willem s-a căsătorit cu verișoara lui primară Wilhelmine a Prusiei, născută la Potsdam. Ea a fost fiica regelui Frederic Wilhelm al II-lea al Prusiei.

După ce Wilhelmina a murit în 1837, Willem s-a căsătorit la Berlin cu contesa Henriette d'Oultremont de Wégimont (1792 – 1864), numită contesă de Nassau la 17 februarie 1841. Acesta a fost o căsătorie morganatică. Doi ani mai târziu, Willem a murit.

Arbore genealogic

Nașteri în 1772
Decese în 1843
Monarhi ai Țărilor de Jos
Prinți de Orania
Casa de Orania-Nassau
Mari Duci de Luxembourg
Monarhi care au abdicat
Cavaleri ai Ordinului Jartierei
Cavaleri ai Lânii de Aur